Offenegg ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Bergrücken in der Region Almenland, siehe Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark

 Offenegg (Gemeinde Anger), Ortschaft der Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Offenegg (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich